Christian Lassen – accademico e orientalista norvegese naturalizzato tedesco
 Eduard Lassen – compositore e direttore d'orchestra danese naturalizzato belga
 Hans Lassen Martensen – docente e vescovo luterano danese
 Stefan Lassen – ex hockeista su ghiaccio danese